Лен Сёдерманланд (, часто сокращенно Sörmland - Сёрмланд) — лен, расположенный на балтийском побережье Швеции.
Образован в 1634 году. Ранее назывался лен Нючёпинг (). В русском языке также длительное время использовалась форма названия Зюдерманланд, Зюдерманландский лен.

Административный центр — город Нючёпинг, хотя крупнейшим городом является Эскильстуна. Граничит с ленами Эстергётланд, Эребру, Вестманланд, Уппсала и Стокгольм.

В основном лен находится в границах исторической  провинции Сёдерманланд, однако небольшая часть лена относится к провинции Нерке.

Административное деление 
Лен состоит из 9 коммун:

 Эскильстуна, центр — Эскильстуна,
 Флен, центр — Флен,
 Гнеста, центр — Гнеста,
 Катринехольм, центр — Катринехольм,
 Нючёпинг, центр — Нючёпинг,
 Укселёсунд, центр — Укселёсунд,
 Стренгнес, центр — Стренгнес,
 Труса, центр — Труса,
 Вингокер, центр — Вингокер.

Список лансхёвдингов (губернаторов) лена 
 1634 — фон Мёрнер Стеллан Отто
 1634—1637 — Боот Педер Эрландссон
 1637—1640 — Поссе Кнут Йёранссон
 1640—1648 — Роткирх Ханс
 1648—1653 — Бунде Густав
 1653—1657 — Спарре Йёран Бенгтссон
 1657—1678 — Спарре Эрик Карлссон
 1678—1693 — Фалькенберг Габриель
 1693—1710 — Клерк Ханс
 1710—1714 — Франк Педер
 1714—1716 — Шеффер Петер
 1714—1723 — Седеръельм Гермунд
 1723—1727 — Юлленшерна Нильс
 1727—1732 — Тёрнфлюкт Микаэль
 1732—1733 — Эрнфельт Юнас Фредрик
 1733—1737 — Юлленборг (Гилленборг) Улоф
 1737—1739 — Спарре, Карл Густав
 1739—1750 — Бунде Нильс
 1750—1751 — Флитвуд Карл Мортен
 1751—1761 — Роламб Клас Густав
 1761—1769 — Бельке Нильс Адам
 1769 — Валлен Йеремиас
 1769—1791 — Эрншёльд Пер Абрахам
 1792—1794 — Лагербринг Карл
 1794—1804 — Юлленадлер Саломон Якоб
 1804—1815 — Ульфспарре Фабиан
 1815—1824 — Шёльдебранд Пер Эрик
 1824—1833 — Пейрон Густав
 1833—1858 — Фрёлих Густав Эрик
 1858—1888 — Лагербьельке Густав
 1888—1894 — Принцшёльд Отто
 1894—1906 — Бустрём Филип
 1906—1927 — Рёйтершёльд Леннарт
 1927—1935 — Седерхольм Густав
 1935—1958 — Хаммаршёльд Бу
 1958 — Андерссон Густав
 1958—1970 — Сельстедт Оссиан
 1970—1980 — Лемне Матс
 1980—1990 — Густавссон Бенгт
 1990—1996 — Нурдберг Ивар
 1996—2005 — Хольмберг Бу
 2006—2012 — Чёнберг Бу
 2012—2020 — Хагберг Лиселотт
 1 января 2020 —  — Беатрис Аск

Литература 
 Löstrom A. Swea och Götha höfdinga-minne sedan 1720. - Upsala, 1843.

Ссылки 
 Södermanland County Administrative Board
 Södermanland County Council

Сёдерманланд